Campeão de Notícias ou apenas Campeão é um jornal exclusivamente esportivo do Rio de Janeiro. Pertentecente ao Grupo O Dia S.A. Circula desde 03 de outubro de 2009.
Tem uma tiragem diária de aproximadamente 100.000 exemplares e custa R$ 0,50.
Seu slogan é “Nosso esporte favorito é torcer”.

Ligações externas
 Jornal Campeão

Jornais do Rio de Janeiro (estado)
Jornais esportivos